The Unveiling – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 The Unveiling – film del 1996 diretto da Rodney Evans